Игры Эренфойхта — Фраиса (иногда челночные игры )
— это техника определения, являются ли две  
. Основное приложение игр Эренфойхта — Фраиса — доказательство невозможности выразить определённые свойства в логике первого порядка. Более того, игры Эренфойхта — Фраиса дают полную методологию для доказательства невозможности выразить свойства в логике первого порядка. В такой роли эти игры особенно важны в  и её приложениях в информатике (особенно в  и ), поскольку игры Эренфойхта — Фраиса являются одной из немногочисленных техник в теории моделей, которые остаются верными в контексте конечных моделей. Другие широко используемые техники для доказательства невозможности выразить свойства, такие как теорема о компактности, не работает для конечных моделей.

Игры, подобные игре Эренфойхта — Фраиса, могут быть также определены для других логик, таких как  и фишечные игры для логик с конечным числом переменных. Расширения достаточно мощны, чтобы описать определимость в экзистенциальной логике второго порядка.

Основная идея 
Основная идея игры заключается в том, что мы имеем две структуры и два игрока (определены ниже). Один из игроков хочет показать, что эти две структуры отличны, в то время как другой игрок хочет показать, что они  (удовлетворяют тем же предложения первого порядка). Игра ведётся поочерёдно по раундам. Раунд протекает следующим образом: Сначала первый игрок Новатор выбирает любой элемент из одной из структур, а другой игрок выбирает элемент из другой структуры. Целью второго игрока всегда является выбор элемента, который «похож» на элемент, выбранный Новатором. Второй игрок (Консерватор) выигрывает, если существует изоморфизм между выбранными элементами в двух различных структурах.

Игра завершается за фиксированное число шагов () (ординал, но обычно конечное число или ).

Определение 
Предположим, что нам даны две структуры  
and  с одинаковыми множеством отношений символов и дано фиксированное натуральное число n.  Мы можем тогда определить игру Эренфойхта — Фраиса  как игру между двумя игроками, Новатором и Консерватором, следующим образом:
 Первый игрок, Новатор, выбирает либо члена  структуры , или члена  структуры .
 Если Новатор выбирает члена структуры , Консерватор выбирает члена  структуры . В противном случае Консерватор выбирает члена  структуры .
 Новатор выбирает либо члена  структуры  или члена  структуры .
 Консерватор выбирает элемент  или  в модели, из которой Новатор не выбирал.
 Новатор и Консерватор продолжают выбирать члены из структур  и  ещё на  шагах.
 Под конец игры мы выбрали различные элементы  структуры  и  структуры .  Мы поэтому имеем две структуры на множестве , одна получена из структуры  отображением  в , а другая получена из   отражением  в .  Консерватор выигрывает, если эти структуры одинаковы. Новатор выигрывает, если они не одинаковы.

Для любого n мы определяем отношение , если Консерватор выигрывает в игре с n ходами  .  Это все отношения эквивалентности на классе структур с заданными символами отношений. Пересечение всех этих отношений снова является отношением эквивалентности .

Легко доказать, что если Консерватор выигрывает игру для всех n, то есть , то  и   элементарно эквивалентны.  Если множество отношений символов конечно, обратное тоже верно.

История 

 (или метод подбора), использованный в игре Эренфойхта — Фраиса для проверки элементарной эквивалентности предложил  в своей диссертации. Метод сформулировал в виде игры . Названия Spoiler и Duplicator дал Joel Spencer. Также используются названия Eloise и Abelard (и обозначаются часто  и ) по именам Элоиза и Абеляр, по схеме именований, предложенной  в его книге Теория моделей.

Литература для дальнейшего чтения 

Глава 1 книги Пуазы по теории моделей содержат введение в игру Эренфойхта — Фраиса. Главы 6, 7 и 13 книги Розенштейна о линейных порядках также содержит введение в игру.  Простые примеры игры Эренфойхта — Фраиса есть в одной из колонок MathTrek Иварса Петерсона.

Введение в игру Эренфойхта — Фраиса и некоторые простые примеры этой игры можно найти в книге Верещагина и Шеня.

Слайды Фокион Колайтиса и глава книги Нейла Иммермана об играх Эренфойхта — Фраиса обсуждают приложения в информатике, методологической теореме для доказательства невыразимости и некоторые простые доказательства невыразимости с помощью этой методологии.

Примечания

Литература

 Опубликовано в

Ссылки
 Six Lectures Ehrenfeucht-Fraïssé games at MATH EXPLORERS' CLUB, Cornell Department of Mathematics.
Modeloids I, Miroslav Benda, Transactions of the American Mathematical Society, Vol. 250 (Jun 1979), pp. 47 – 90 (44 pages)

Теория моделей